Il singolare dell'Australian Indoor Championships 1982 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

John McEnroe era il detentore del titolo e ha battuto in finale 6–4, 6–1, 6–4 Gene Mayer.

Teste di serie

  Jimmy Connors (semifinali)
  John McEnroe (campione)
  Vitas Gerulaitis (primo turno)
  Gene Mayer (finale)

 Peter McNamara (quarti di finale) 
 Eliot Teltscher (quarti di finale) 
 Steve Denton (semifinali) 
 Mark Edmondson (secondo turno)

Tabellone

Finale

Sezione 1

Sezione 2

Collegamenti esterni 

Australian Indoor Championships 1982